Il singolare del torneo di tennis Monte Carlo Open 1976, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale Wojciech Fibak 6-1, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (Campione)
 Björn Borg (quarti di finale)

 Jan Kodeš (primo turno)
 Onny Parun (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Open 1976